Tirol, történelmi osztrák tartomány
Utódai
 Tiroli Grófság, Habsburg történelmi tartomány, teljes nevén Tirol (és Vorarlberg) Hercegesített Grófsága, 1861-ig Vorarlberg-gel közös tartomány 
 Tirol, Ausztria szövetségi tartománya, a történelmi tartomány mai utóda, Dél-Tirol leválása óta Észak-Tirol-nak is nevezik,
 Dél-Tirol, bővebb értelemben: olaszul Trentino-Alto Adige (Trentino-Dél-Tirol) régió, Tirol tartomány egykori déli része
 Dél-Tirol, szűkebb értelemben: az olaszországi Bolzano autonóm megye, olaszul Alto Adige, a Trentino-Alto Adige régió németajkú része, Trentino nélkül

 Kelet-Tirol, Tirol tartomány Dél-Tirol leválásával elvágott exklávé része

Más Tirolok
 Tirol, Királykegye, romániai (bánsági) község neve románul
 Tirol, vagy Dorf Tirol, olaszul Tirolo, dél-tiroli település német neve